Alexis (Illinois), localitat als comtats de Mercer i Warren (Illinois, EUA)
 Alexis Nakota, Primera Nació nakoda del Canadà
 Biografies: «Alexis» és un nom d'origen grec ( 'el qui defensa'), originàriament masculí però també emprat per dones
 Alexis de Turis (390 aC - 288 aC), poeta còmic de l'antiga Grècia
 Alexis de Sició (ca. ), escultor de l'antiga Grècia
 Alexis Fontaine des Bertins (1704 - 1771), matemàtic francès
 Alexis Claude Clairaut (1713 - 1765), matemàtic francès
 Alexis Chalbos (1736 - 1803), general de la Revolució Francesa
 Alexis Bouvard (1767 - 1843), astrònom francès
 Alexis-François Artaud de Montor (1772 - 1849), historiador francès
 Alexis Petit (1797 - 1820), físic francès
 Alexis Dupont (1796 - 1874), tenor francès
 Alexis de Chateauneuf (1799 - 1853), arquitecte francès
 Alexis de Tocqueville (1805 - 1859), historiador francès
 Alexis Pillet-Will (1805 - 1871), banquer francès
 Alexis de Castillon (1838 - 1873), compositor francès
 Alexis Brasseur (1860 - 1924), empresari luxemburguès
 Alexis Carrel (1873 - 1944), biòleg francès
 Alexis Ahlgren (1887 - 1969), atleta suec
 Alexis Michiels (1893 - 1976), ciclista belga
 Alexis Chantraine (1901 - 1987), futbolista belga
 Alexis Thépot (1906 - 1989), futbolista francès
 Alexis Kagame (1912 - 1981), filòsof i religiós ruandès
 Alexis Smith (1921 - 1993), actriu canadenca
 Alexis Weissenberg (1929 - 2012), pianista búlgar
 Alexis Kanyarengwe (1938 - 2006), militar ruandès
 Alexis Habiyambere (1939), religiós ruandès
 Alexis Hunter (1948 - 2014), artista neozelandesa
 Alexis Wright (1950), escriptora australiana
 Alexis Argüello (1952 - 2009), boxador nicaragüenc
 Alexis Valdés (1963), actor cubà
 Alexis Jenni (1963), escriptor francès
 Alexis Trujillo Oramas (1965), futbolista espanyol
 Alexis Arquette (1969 - 2016), artista de cabaret americana
 Alexis Marí (1972), polític valencià
 Alexis Tsipras (1974), polític grec
 Alexis Suárez Martín (1974), futbolista espanyol
 Alexis Cabrera (1976), jugador d'escacs cubà
 Alexis Rodríguez Hernández (1977), ciclista espanyol
 Alexis Morante (1978), director espanyol
 Alexis Bledel (1981), actriu americana
 Alexis Rhodes (1984), ciclista australiana
 Alexis Ruano Delgado (1985), futbolista espanyol
 Alexis Texas (1985), actriu americana
 Alexis Vastine (1986 - 2015), boxador francès
 Alexis Sánchez (1988), futbolista xilè
 Alexis Bodiot (1988), ciclista francès
 Alexis Vuillermoz (1988), ciclista francès
 Alexis Ford (1988), actriu americana
 Alexis Gougeard (1993), ciclista francès
 Alexis Ryan (1994), ciclista americana
 Alexis Ren (1996), model americana
 Alexis Guimond (1999), esquiador canadenc